Het ATP-tennistoernooi van Houston (officieel de Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship) van 2016 vond plaats van 4 tot en met 10 april in het Amerikaanse Houston. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Het enkelspel werd gewonnen door Juan Mónaco. Hij versloeg in de finale Jack Sock met 3-6, 6-3 en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Bob Bryan en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale Víctor Estrella Burgos en Santiago González met 4-6, 6-3 en [10-8].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Houston
ATP-toernooi van Houston